Любовное гнездышко () — американская немая кинокомедия 1923 года с Бастером Китоном в главной роли.

Сюжет 
Герой Китона прощается с Вирджинией и всеми женщинами и плывет на своей яхте «Амур». Когда у него заканчивается еда и вода, он попадает на борт «Любовного гнездышка», которым управляет очень придирчивый капитан. Матрос, который пролил кофе на руку капитана, был выброшен за борт. Так поступают со всеми, кто разозлит капитана.

В ролях 
 Бастер Китон — Бастер
 Джо Робертс — капитан
 Вирджиния Фокс — девушка

Ссылки 
 
 
 
 The Love Nest at the International Buster Keaton Society

Немые кинокомедии
Фильмы Эдварда Клайна
Фильмы США 1923 года
Кинокомедии США
Кинокомедии 1923 года
Немые фильмы США
Короткометражные фильмы США